Партиза́нский переулок — название переулков в различных городах бывшего СССР.

 Партизанский переулок — переулок во Владикавказе.
 Партизанский переулок — переулок в Казани (слобода Восстания)
 Партизанский переулок — переулок в Павловске (Санкт-Петербург).
 Партизанский переулок — переулок в Чернигове.
 Партизанский переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Партизанская улица